Chromatique correspondant à :
Champ chromatique, pour les couleurs ;
Échelle chromatique, pour la musique.